1.B HVL za 2022. je sedamnaesto izdanje 1.B vaterpolske lige, drugog stupnja hrvatskog prvenstva u vaterpolu, te je igrana u proljetnom dijelu sezone 2021./22.  
Sudjelovalo je 12 klubova, a prvak je postao "POŠK 1937" iz Splita.

Sustav natjecanja  
U ligi je sudjelovalo 12 momčadi koji su igrali jednokružnu ligu (11 kola). Utakmice su igrane od veljače do svibnja 2022. godine.

Sudionici  

 
 

 

 Bellevue - Dubrovnik 
 Crikvenica - Crikvenica 
 Delfin - Rovinj 
 Galeb MR - Makarska 
 Gusar - Mlini  
 Jadran - Kostrena 
 Opatija LRH - Opatija 
 Osijek - Osijek
 POŠK 1937 - Split 
 Pula - Pula 
 Siscia - Sisak
 Zagreb - Zagreb

Ljestvica

Rezultatska križaljka 
Utakmice igrane od 26. veljače do 21. svibnja 2022. godine.

Najbolji strijelci  
Strijelci 20 i više golova u sezoni 2022.

Povezani članci 
 1. B vaterpolska liga

Vanjske poveznice 
 hvs.hr - Hrvatski vaterpolski savez

Izvori 
 
 hvs.hr, Seniori 2021/22 / Prvenstvo Hrvatske 1B liga, pristupljeno 1. studenog 2022. 
 hvs.hr, Seniori 2021/22 / Prvenstvo Hrvatske 1B liga / Poredak, pristupljeno 1. studenog 2022. 
  

2022